Municipio de Adrian puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Adrian (condado de LaMoure, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Adrian (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Adrian (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Adrian (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Adrian (condado de Watonwan, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.